Лос Кахонситос има више значења:

 Лос Кахонситос (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонситос (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику